Abou-Chaker ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Abou-Chaker (* 1983), Kaufmann
 Arafat Abou-Chaker (* 1976), Mitglied des Abou-Chaker-Clans